Passy ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Passy (1792–1873), französischer Geologe, Botaniker und Politiker
 Anton Passy (1788–1847), österreichischer Redemptorist und Schriftsteller
 Frédéric Passy (1822–1912), französischer Politiker
 Hippolyte Passy (1793–1880), französischer Politiker und Nationalökonom
 Jacques Passy (* 1975), mexikanischer Fußballtrainer
 Jean Passy (1866–1898), französischer Bibliothekar, Archivar, Romanist und Dialektologe
 Paul Passy (1859–1940), französischer Linguist

Passy ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 Passy (Paris), Stadtteil von Paris
 Passy (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Passy (Haute-Savoie), Gemeinde im Département Haute-Savoie
 Passy (Yonne), Gemeinde im Département Yonne
 Passy-en-Valois, Gemeinde im Département Aisne
 Passy-Grigny, Gemeinde im Département Marne
 Passy-sur-Marne, Gemeinde im Département Aisne
 Passy-sur-Seine, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Passy, Ort in der Gemeinde Sixt-Fer-à-Cheval, Département Haute-Savoie

Passy ist der Name folgender geographischer Objekte außerhalb Frankreichs:
 Passy (Senegal), Gemeinde im Département Foundiougne in Senegal

Siehe auch:
 Passy-Cornet
 Passy (Métro Paris)
 Passi (Begriffsklärung)
 PASY
 Pasi